FK Rača Bratislava (celým názvem: Futbalový klub Rača Bratislava) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v bratislavské městské části Rača. Založen byl v roce 1925 pod názvem ŠK Račišdorf. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Bratislava.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FK Rača s kapacitou 3 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1925 – ŠK Račišdorf (Športový klub Račišdorf)
 1938 – HG / HM Račišdorf
 1945 – ŠK Račišdorf (Športový klub Račišdorf)
 1953 – TJ Sokol Rača (Telovýchovná jednota Sokol Rača)
 1955 – TJ Lokomotíva Rača (Telovýchovná jednota Lokomotíva Rača)
 1962 – TJ Lokomotíva Bratislava-Rača (Telovýchovná jednota Lokomotíva Bratislava-Rača)
 1990 – ŠK Rača (Športový klub Rača)
 1997 – FK Rača (Futbalový klub Rača)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1968–1969: I. B trieda  – sk. Jih
 1973–1976: I. A trieda 
 1976–1981: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1981–1983: I. trieda 
 1983–1984: Divize – sk. Západ (Bratislava)
 1984–1985: 2. SNFL – sk. Západ
 1985–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava „A“)
 1987–1993: Divize – sk. Bratislava
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2001: 4. liga  – sk. A
 2001–2004: 3. liga – sk. Bratislava
 2008–2011: 3. liga – sk. Západ
 2011–2013: Majstrovstvá regiónu 
 2013–2014: 3. liga – sk. Západ
 2014–: 3. liga – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1925
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
FK